Владимир Васильевич Куприянов:
 Куприянов, Владимир Васильевич (1894—1919) — капитан лейб-гвардии Московского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Куприянов, Владимир Васильевич (1934—1989) — Герой Социалистического Труда, подполковник.